D915 (Oise), een departementale weg in het Franse departement Oise
 D915 (Seine-Maritime), een departementale weg in het Franse departement Seine-Maritime
 D915 (Val-d'Oise), een departementale weg in het Franse departement Val-d'Oise
 D915 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines